Жепин:

 Жепин — город на западе Польши, на границе с Германией. Город входит в Любушское воеводство, Слубицкий повят.
 Жепин — гмина (волость) в Польше, входит в Слубицкий повят, Любушское воеводство.